Чи́пеш () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Чипеш, Тамара (род. 1989) — венгерская гребчиха-байдарочница;
 Чипеш, Ференц (род. 1965) — венгерский гребец-байдарочник.